id или ID:
 Идентификатор
 Компьютеры
 id — утилита в UNIX‐подобных операционных системах
 .id — национальный домен верхнего уровня для Индонезии
 id Software — фирма‐производитель компьютерных игр
 Id (язык программирования) — функциональный язык программирования, использовавшийся в академической среде в конце 1970-х — начале 1980-х годов
 Прочие значения
 Intelligent design — одна из форм креационизма
 id. — то же, что ibid.
 I'D — страховочно-спусковое устройство фирмы Petzl
 id — тождественное отображение
 ID — почтовый код штата Айдахо
 ID — Identity и её решающая роль в защите демократии — политический манифест Натана Щаранского.
 ID — третий сольный альбом Стриж.
 ID — двенадцатый альбом польской певицы Анны Марии Йопек.
 ID — айдентика, особенный стиль или дизайн.

См. также 

 Ид.